Николай Яковлевич Мандрыка  (1778—1853) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.

Биография 
Окончил Петришуле и 2 июля 1793 года поступил на службу сержантом в Преображенский полк; был переведён в Семёновский полк. С 11 декабря 1796 года — унтер-офицер в Кавалергардском полку, по расформировании которого был переведён в Лейб-гусарский полк: с 1798 года — корнет, с 1799 — поручик, с 1801 — штаб-ротмистр, с 1803 — ротмистр. В 1806 году произведён в полковники. В 1808 году получил бриллиантовый перстень за покупку лошадей для армии в Молдавии.

В 1812 году, с 12 июня по 1 октября, Н. Я. Мандрыка командовал Лейб-гусарским полком и был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени. За Бородинское сражение пожалован орденом Св. Анны 2-й степени.

Участвовал в заграничном походе русской армии; 13 февраля 1814 года Мандрыка был по высочайшему повелению откомандирован к Гродненскому гусарскому полку, с которым  19 февраля участвовал в деле при д. Ла-Брюссель, где, командуя на левом фланге 3-м эскадроном, «отбил множество обозов, взял до 100 человек в плен, рассеял неприятельскую кавалерию, принудил её оставить орудие, которое досталось в наши руки», за что был пожалован орденом Св. Георгия 4-го класса. За взятие Парижа получил прусский орден «Pour le Mérite».

В 1815 году вышел в отставку после того как командиром Лейб-гусарского полка был назначен В. В. Левашов, имевший менее числа лет службы, чем Мандрыка.

В 1819 году император Александр I был в Чернигове, где при представлении дворян был и Николай Мандрыка, которому было предложено вновь поступить на службу. Мандрыка подал прошение и был вновь принят на службу; ему была поручена покупка ремонтных лошадей для гвардейской кавалерии.

В те времена гвардейские офицеры особенно щеголяли упряжными лошадьми. Мандрыка, выезжавший четверкой цугом, часто менял лошадей, выезжая неделю на лошадях одной масти, неделю на лошадях другой. Все удивлялись и недоумевали, но ларчик открывался просто: Мандрыка белых лошадей перекрашивал в рыжие или вороные. Как знатока лошадей, его просил великий князь Николай Павлович выбрать для него четверку «без отметин вороных лошадей». Мандрыка выполнил просьбу с успехом, и великий князь остался доволен. Через месяц, встретив Мандрыку, он сказал ему: «А ведь лошади почему-то стали белоножки, и у одной губа белая. Правда ли, что ты подкрасил их?» — «Точно так, жаль было таких красавцев не предоставить вам, и я решился подкрасить, но человек, исполнявший это, забыл сообщить в придворную вашу конюшню, чтоб возобновляли окраску и самый секрет состава краски». Великий князь ответил: «Ну, ничего! Лошади прекрасны. Я, словно жених, пощеголял на них пред иностранцами — спасибо тебе!»

В 1826 г. Мандрыка был произведен в генерал-майоры и назначен командиром поселенных эскадронов 2-й уланской дивизии; в 1828 г. отчислен от этой должности с назначением состоять при военном поселении. В 1830 г. назначен окружным генералом Казанского округа внутренней стражи. В 1845 году был произведен в генерал-лейтенанты.

Ещё в 1826 году в г. Чугуеве офицеры резервных эскадронов 2-й кирасирской дивизии поднесли Н. Я. Мандрыке серебряную вазу. Ваза весила около пуда и была настолько велика, что Мандрыка, по семейным преданиям, крестил в ней сына Николая. Когда вазу увидал Аракчеев, то сказал Мандрыке: «Да, генерал, можно вас поздравить с таким подарком; это лучше всяких орденов; всему потомству вашему останется о вас память…»

Его дочь, Варвара (ум. 07.04.1891), была замужем за Эрастом Петровичем Перцовым.

Источники 
 Сборник биографии кавалергардов / Сост. под ред. С. Панчулидзева. Т. 2. - Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1901-1908. — С. 296—298.
 Список генералитету по старшинству. — 1840. — 404 c. — С. 181.

Ученики Петришуле
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Бородинского сражения
Участники сражения при Фершампенуазе
Кавалергарды
Лейб-гусары